Belhadj peut désigner :
 Abdelhakim Belhadj (1966-), militaire libyen ;
 Ahlem Belhadj (1964-2023), pédopsychiatre tunisienne ;
 Ali Belhadj (1956-), homme politique algérien ;
 Charfeddine Belhadj (1985-), footballeur tunisien ;
 Emna Belhadj Yahia (1945-), enseignante, philosophe et écrivaine tunisienne ;
 Fatima Belhadj (?-), actrice algérienne ;
 Marouen Belhadj (1981-),  handballeur tunisien ;
 Nadir Belhadj (1982-), footballeur algérien ;
 Sofiane Belhadj (1983-), militant politique belgo-tunisien.

Voir aussi